Макси́м Афана́сьев:
 Афанасьев, Максим Андреевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Афанасьев, Максим Викторович (род. 1977) — российский государственный деятель.